Archosauromorpha (grčki za „vladajuće gušterske forme”) je infraklasa diapsidnih reptila koji su se prvi put pojavili tokom sredine permijana i postali zastupljeniji tokom trijasika. Definisali su je Žak Gotje, Arnold G. Kluž i Timoti Rou (1988) kao grupu koja se sastoji od „arhosaura [i.e. -{Crocodylia}-, dinosaura, ptica, i nekoliko izumrlih redova] i svih drugih -{Sauria}- koji su bliži arhosaurima (s.s.) nego lepidosaurima (s.s.)” [i.e. tuatare, gušteri, i zmije]. U kasnijoj publikaciji, Mišel Laurin (1991) je definisao -{Archosauromorpha}- kao kladus koji se sastoji od nedavnih predaka -{Prolacerta}-, -{Trilophosaurus}-, -{Hyperodapedon}- i arhosaura i svih njihovih potomaka; David Dilkes (1998) je formulisao sveobuhavatniju definiciju -{Archosauromorpha}-, definišući je kao kladus koji sadrži -{Protorosaurus}- i sve druge saurijane koji su bliže srodni sa -{Protorosaurus}- nego sa -{Lepidosauria}-.

Relacije 

Kladogram prikazan ispod prikazuje najverovatniji ishod utvrđen analizom odnosa na osnovu fosilne i genetičke evidencije (M.S. Lee, 2013).

Sledeći kladogram je baziran an obimnoj analizi arhosauriformi koju je obravio -{M.D. Ezcurra}- 2016. godine.

Reference